Ausbruch steht für:

 Ausbruch (Epidemiologie), mehrfaches Auftreten einer Erkrankung über das zu erwartende Maß
 Ausbruch (Untertagebau), Lösen, Laden und Fördern von Boden und Fels beim Untertagebau
 Ausbruch (Wein), Süßweinart aus Österreich
 Ausbruch (Band), deutsche Punkband
 Ausbruch (Gefängnistheater), ein Schweizer Theaterprojekt mit Gefangenen
 Ausbruch, Schnittdarstellung in einer technischen Zeichnung, siehe Technisches Zeichnen #Teilschnitt und Ausbruch
 Ausbruch, Herauslösen von Teilen aus Fahrbahnoberflächen, siehe Straßenschaden #Ausbruch
 Ausbruch, plötzliche Erhöhung der Helligkeit eines Sterns, siehe Nova (Stern) #Ausbruch
 Ausbruch, Herausbrechen und Herabfallen von Gesteinsteilen aus Felswänden, siehe Felssturz
 Ausbruch, Herauslösen von Teilen in metallischen Oberflächen, siehe Pitting
 Ausbruch, Flucht aus dem Gefängnis, siehe Gefängnisausbruch
 Ausbruch, Entladung eines Vulkans, siehe Vulkanausbruch 

Ausbrechen steht für:
 Ausbrechen, Aus-der-Spur-geraten eines Fahrzeugs, siehe Fahrtechnik #Driften
 Ausbrechen, anders für Auslösen, Zerlegen tierischer Nahrungsmittel

Siehe auch:
Der Ausbruch